Habitant de la vila d'Alaró
 Dialecte del català, parlat a Alaró